McComas ist der Familienname folgender Personen:

 Elisha W. McComas (1820–1890), amerikanischer Rechtsanwalt, Offizier, Schriftsteller und Politiker
 J. Francis McComas (1911–1978), amerikanischer Herausgeber und Autor 
 Kendall McComas (1916–1981), amerikanischer Schauspieler 
 Louis E. McComas (1846–1907), amerikanischer Politiker
 William McComas (1795–1865), amerikanischer Politiker

McComas ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 McComas (Maryland)
 McComas (West Virginia)
 McComas Beach (Maryland)